Bato kan syfta på följande platser:

Filippinerna 

 Bato (Catanduanes), kommun, 
 Bato, kommun, Camarines Sur, 
 Bato (Leyte), kommun, 
 Bato (ort i Filippinerna, Västra Visayas), Province of Negros Occidental, 
 Bato (ort i Filippinerna, MIMAROPA), Province of Palawan, 
 Bato (ort i Filippinerna, Norra Mindanao), Province of Misamis Occidental, 
 Bato (ort i Filippinerna, Davaoregionen), 

Robotskapade Filippinernaförgreningar